Тамаш Шомло:
 Шомло, Тамаш (1929—1993) — венгерский кинооператор и кинорежиссёр.
 Шомло, Тамаш (1947—2016) — венгерский рок-музыкант (вокалист, бас-гитарист, саксофонист).